Kaalnekvruchtenkraai
 Purperkeelvruchtenkraai
 Roodkraagvruchtenkraai